Never Again – singel Kelly Clarkson z 2007 roku
 Never Again – singel Nickelback z 2002 roku